Хуан Сильва:
* Сильва, Хуан (1930—2007) — чилийский легкоатлет-марафонец, участник Олимпиад 1956 и 1960 годов.
 Сильва, Хуан (род. 1948) — уругвайский футболист и тренер.
 Сильва, Хуан (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Сильва, Хуан (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Сильва, Хуан (род. 1989) — чилийский футболист.
 Сильва, Хуан (род. 1990) — чилийский футболист.
 Сильва, Хуан (род. 1997) — аргентинский футболист.